Ранчо Реформа има више значења:

 Ранчо Реформа (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Реформа (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику